Buca steht für
 Buca Bay, Fidschi
 Buca (Izmir), Türkei
 Buca Arena, Stadion

Buca ist der Familienname folgender Personen:

 Waldomir Pacheco Buca (* 1959), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch
 Buka
 Bucka